La Primera División 1957 è stata la ventisettesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la ventisettesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Voci correlate
Club Atlético River Plate 1957

Collegamenti esterni
 Argentina 1957 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1957
Campionato argentino di calcio